Grote Belt (Storebælt), zeestraat tussen de Deense eilanden Funen en Seeland.
Kleine Belt (Lillebælt), zeestraat tussen de Deense eilanden Jutland en Funen.
Fehmarnbelt (Femern Bælt), zeestraat tussen het Deense eiland Lolland en het Duitse eiland Fehmarn.
tandriemaandrijving (belt drive).
belting, zangtechniek.
Oostzee, oude aanduiding voor deze zee.
De Belt (Overijssel), buurtschap in Hardenberg
De Belt (Noord-Holland), buurtschap in Wieringen
vuilnishoop, oud-Nederlands woord voor hoop of heuveltje.

Het Engelse begrip belt (gordel) wordt in samenstellingen gebruikt voor gebieden in de Verenigde Staten. De term hing vaak samen met landbouw- of industriële activiteiten. Voorbeelden hiervan waren:
Bean Belt, voor koffiebonen
Cotton Belt, voor het katoengebied
Corn Belt, waar maïs werd verbouwd
Fruit Belt, voor (citrus)-fruit
Dairy Belt, voor zuivel
Timber Belt, voor de bosbouw
Manufacturing Belt, voor het industriële noordoosten

Een plaats in de VS
Belt (Montana)

Voorbeelden die niet direct met de landbouw samenhangen zijn:
Bible Belt, voor staten met een groot aandeel gelovigen
Sunbelt, voor de staten waar gepensioneerden heentrekken vanwege het zonnige klimaat
Black Belt, voor de regio met een grote zwarte bevolking

Zie ook
Belt-Schutsloot, dorp in Overijssel.
beltmolen